Kabinett Vagnorius:

Kabinett Vagnorius I
Kabinett Vagnorius II